

Geografia 
 Engelhard – località degli Stati Uniti d'America

Persone 
 Hermann Engelhard – mezzofondista e velocista tedesco
 Julius Ussy Engelhard – illustratore, pittore e grafico tedesco
 Philippine Engelhard – poetessa tedesca